Sophie Turner (actrice), een Brits actrice
Sophie Turner (model), een Australische model